NLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Lucia (Messico)